

Топонім

Негря () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Скела.

Негря () — село у Гинчештському районі.

Прізвище 

 Камелія Негря — румунська боксерка, призерка чемпіонатів світу та Європи, чемпіонка Європи серед аматорів.